|-
| 21501 Acevedo ||  || 23 mai 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 21502 Cruz ||  || 24 mai 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 21503 Beksha ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21504 Caseyfreeman ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21505 Bernert ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21506 Betsill ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21507 Bhasin ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21508 Benbrewer ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21509 Lucascavin ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21510 Chemnitz ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21511 Chiardola ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21512 Susieclary ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21513 Bethcochran ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21514 Gamalski ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21515 Gavini ||  || 23 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21516 Mariagodinez ||  || 23 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21517 Dobi ||  || 23 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21518 Maysunhasan ||  || 23 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21519 Josephhenry ||  || 23 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21520 Dianaeheart ||  || 23 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21521 Hippalgaonkar ||  || 23 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21522 Entwisle ||  || 19 iunie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21523 GONG ||  || 26 iunie 1998 ||  || 
|-
| 21524 - ||  || 21 iunie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 21525 - ||  || 25 iunie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 21526 Mirano ||  || 30 iunie 1998 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 21527 Horton ||  || 24 iunie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21528 Chrisfaust ||  || 24 iunie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21529 Johnjames ||  || 26 iunie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21530 Despiau ||  || 26 iunie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 21531 Billcollin || 1998 OS || 20 iulie 1998 || Caussols || 
|-
| 21532 - || 1998 OY || 20 iulie 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 21533 - ||  || 26 iulie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 21534 - ||  || 26 iulie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 21535 - ||  || 26 iulie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 21536 - ||  || 26 iulie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 21537 Fréchet || 1998 PQ || 15 august 1998 ||  || 
|-
| 21538 - ||  || 17 august 1998 ||  || 
|-
| 21539 Josefhlávka ||  || 20 august 1998 ||  || 
|-
| 21540 Itthipanyanan ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21541 Friskop ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21542 Kennajeannet ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21543 Jessop ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21544 Hermainkhan ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21545 Koirala ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21546 Konermann ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21547 Kottapalli ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21548 Briekugler ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21549 Carolinelang ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21550 Laviolette ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21551 Geyang ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21552 Richardlee ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21553 Monchicourt ||  || 26 august 1998 || Caussols || 
|-
| 21554 Leechaohsi ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21555 Levary ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21556 Christineli ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21557 Daniellitt ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21558 Alisonliu ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21559 Jingyuanluo ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21560 Analyons ||  || 28 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21561 Masterman ||  || 28 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21562 Chrismessick ||  || 19 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21563 Chetgervais ||  || 19 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21564 Widmanstätten ||  || 26 august 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 21565 - ||  || 26 august 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 21566 - ||  || 26 august 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 21567 - ||  || 1 septembrie 1998 ||  || 
|-
| 21568 Evanmorikawa ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21569 - ||  || 14 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 21570 Muralidhar ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21571 Naegeli ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21572 Nguyen-McCarty ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21573 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21574 Ouzan ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21575 Padmanabhan ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21576 McGivney ||  || 19 septembrie 1998 ||  || 
|-
| 21577 Negron ||  || 17 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 21578 - ||  || 24 septembrie 1998 || Catalina || CSS
|-
| 21579 - ||  || 25 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 21580 Portalatin ||  || 17 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 21581 Ernestoruiz ||  || 17 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 21582 Arunvenkataraman ||  || 17 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 21583 Caropietsch ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21584 Polepeddi ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21585 Polmear ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21586 Pourkaviani ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21587 Christopynn ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21588 Gianelli ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21589 Rafes ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21590 - || 1998 TK || 10 octombrie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 21591 - ||  || 15 octombrie 1998 ||  || K. Korlević
|-
| 21592 ||  || 8 noiembrie 1998 ||  || , T. Urata
|-
| 21593 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21594 - ||  || 13 noiembrie 1998 ||  || K. Korlević
|-
| 21595 - ||  || 18 noiembrie 1998 || Catalina || CSS
|-
| 21596 - ||  || 23 noiembrie 1998 ||  || T. Urata
|-
| 21597 ||  || 18 noiembrie 1998 || Kushiro || , 
|-
| 21598 - ||  || 28 noiembrie 1998 ||  || K. Korlević
|-
| 21599 - ||  || 21 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21600 - ||  || 7 decembrie 1998 ||  || K. Korlević
|-